Меса дел Дурасно има више значења:

 Меса дел Дурасно (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Дурасно, Кордон Пелон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику